Почётный гражданин города Кинешма — почётное звание города Кинешма.

История 

Впервые звание «Почётный гражданин Кинешмы» упоминается ещё до Революции. Известно, что почётными гражданами были городские меценаты-фабриканты Иван Александрович Миндовский и Иван Александрович Коновалов. В 1917 году декретом советского правительства звание «Почётный гражданин» было упразднено. Но в 1970-х годах традиция возобновлена.

Описание 

Решением Кинешемской Городской думы утверждено Положение о звании «Почётный гражданин города Кинешма».

Согласно Положению, звание «Почётный гражданин города Кинешмы» является высшим знаком отличия лиц, внёсших большой общественно значимый вклад в социально-экономическое и культурное развитие города, воспитание, просвещение и охрану здоровья людей, в течение длительного времени проводивших активную производственную, общественную, благотворительную и иную работу, способствовавшую улучшению жизни жителей города, и пользующихся уважением и авторитетом. Звание присваивается при жизни и посмертно гражданам Российской Федерации, постоянно зарегистрированным и проживающим на территории городского округа Кинешма не менее 10 лет, имеющим заслуженный авторитет среди жителей городского округа Кинешма, обретённый положительной деятельностью с выдающимися результатами для Российской Федерации, Ивановской области и городского округа Кинешма в любых сферах деятельности, а также за совершение геройского подвига, проявленное мужество, смелость и отвагу.
Чествование лица, удостоенного Звания «Почётный гражданин города Кинешмы», происходит на торжественном мероприятии в «День города». Глава администрации городского округа Кинешма совместно с Председателем Кинешемской городской Думы вручают Почётному гражданину нагрудный знак, ленту «Почётный гражданин города Кинешмы», удостоверение, единовременное денежное вознаграждение, а также копию решения Кинешемской городской Думы о присвоении звания «Почётный гражданин города Кинешмы».

Список почётных граждан 

1978 год
 Лебедев Анатолий Георгиевич
 Соболева Клавдия Яковлевна
 Частухина Клавдия Александровна

1987 год
 Захарова Лидия Ильинична
 Маклов Александр Дмитриевич
 Осокин Борис Иванович

1988 год
 Степанов Сергей Павлович

1989 год
 Антонюк Татьяна Фёдоровна

1990 год
 Смирнова Людмила Ивановна

1991 год
 Баженова Елизавета Ивановна
 Холопов Сергей Сергеевич

1992 год
 Надежин Юрий Капитонович
 Томс Рудольф Антонович

1993 год
 Соболевская Людмила Ивановна
 Столбов Виктор Иванович

1994 год
 Розанов Михаил Александрович
 Щукина Валентина Алексеевна

1995 год
 Дубинин Иван Дмитриевич
 Кретовский Афанасий Васильевич
 Лебедев Геннадий Сергеевич
 Репина Анна Сергеевна
 Трушев Борис Апполинарьевич

1997 год
 Дмитриев Петр Дорофеевич

1998 год
 Тумин Алексей Иванович

1999 год
 Ильинская Ирина Геннадьевна

2000 год
 Казанцев Александр Павлович

2001 год
 Соболев Юрий Николаевич

2002 год
 Смышляев Валерий Ардальонович

2003 год
 Трояновский Сергей Петрович

2004 год
 Вашков Владилен Иосифович
 Осипов Дмитрий Иванович

2005 год
 Груздев Андрей Викторович
 Начинкин Николай Иванович
 Осокин Виктор Федорович

2006 год
 Бризицкий Владимир Иванович
 Травин Виталий Александрович

2007 год
 Голованова Анна Сергеевна
 Тарасова Мира Фёдоровна

2008 год
 Перевозчиков Александр Васильевич

2009 год
 Бусурин Станислав Андреевич
 Кованов Виктор Владимирович
 Морозов Борис Александрович

2010 год
 Жуков Валентин Александрович

2011 год
 Мухин Евгений Иванович

2012 год
 Боборыкин Фёдор
 Стариков Владимир Александрович
2013 год
 Сыров Валентин Иванович
2014 год
 Пискунов Сергей Леонидович
 Ковалёв Сергей Иванович
2015 год
 Жарков Юрий Петрович

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кинешемской городской думы 

Кинешма
Почётные граждане Кинешмы